Julie Caitlin Brown (San Francisco, 27 de janeiro de 1961) é uma atriz norte-americana conhecida pela personagem Na'Toth da série de televisão Babylon 5.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de São Francisco (Califórnia)